

Айрасбург — місто, штат Вермонт
 Айрасбург — переписна місцевість, штат Вермонт